Loaeza ist der Nachname folgender Personen:
 Guadalupe Loaeza (geb. 1946), mexikanischer Schriftsteller und Journalist
 Soledad Loaeza (geb. 1950), mexikanische Wissenschaftlerin und Schriftstellerin

Siehe auch:
 Loaiza